Серия B 1961/1962 () — 30-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 3 сентября 1961 года и закончился 3 июня 1962 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1961/62 на legaserieb.it
 Серия B 1961/62 на rsssf.com

1961/1962
Футбол в Италии в 1961 году
Футбол в Италии в 1962 году